«Буковина - земля українська (1940)» () — радянський документальний інформаційно-пропагандистський фільм 1940 року

Сюжет 
Фільм був створений  в короткий час, після анексії Радянським Союзом Північної Буковини, що до того входила до складу Королівства Румунія, і мав мету ознайомлення населення Радянського Союзу з особливостями новопридбаної території.

Фільм починається з  історичної довідки входження Буковини до складу різних держав, демонструються кадри радісної зустрічі місцевим населенням радянських військ.

В півгодинній стрічці, досить повно, але з характерною для того  часу тенденційністю, відображено особливості життя буковинців, відмінного від життя громадян радянської країни: повністю ручна праця в сільському господарстві, смертельно небезпечна праця плотогонів і лісорубів, належність промислових підприємств зарубіжним власникам і місцевим багатіям, національний гніт румунської влади, обмежений доступ місцевих українців до вищої освіти в університеті.

Найбільше кіночасу відведено демонстрації культури і звичаїв буковинців на прикладах: повного циклу буковинського весілля і діяльності майстрів народної творчості: різьблярів, музикантів, поетів, художників, в тому числі майбутніх відомих митців: поетеси Домки Ботушанської і художника-монументаліста Володимира Кокоячука.

Головне місто Північної Буковини Чернівці представлені резиденцією митрополита, синагогою і «пам’яткою від австрійської влади» - міським театром.

Примітки

Посилання 
 Фільм  на YouTube.com (WebM аудіо / відео файл, VP8 / Vorbis, довжина 30 хв 5 с, 486 × 360 пікселів, 745 кбіт в цілому)
 Приєднання Бессарабії та Північної Буковини до СРСР
 Буковина: лето восьмидесятое
 

Фільми Олександра Довженка
Чорно-білі фільми СРСР
Чорно-білі документальні фільми
Документальні фільми СРСР
Історія УРСР
Конфлікти в 1940
Радянські окупації
1940 в Україні
Червень 1940